Franska Division 1 2000/2001 var den 63:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2000/2001
Fotbollssäsongen 2000/2001
2000 i Frankrike
2000 i Monaco
2001 i Frankrike
2001 i Monaco